María Pávlovna (en ruso: Мария Павловна, San Petersburgo, 4 de febrero de 1786-Weimar, 23 de junio de 1859) fue una gran duquesa de Rusia, la tercera hija del zar Pablo I de Rusia y de María Fiódorovna.

De niña no fue considerada bonita: sus rasgos fueron desfigurados como resultado de una pionera aplicación de la vacuna de la viruela. Su abuela, Catalina la Grande, admiraba su precoz talento como pianista, pero declaró que habría sido mejor que hubiese nacido varón. Su instructor de música fue Giuseppe Sarti, un compositor.

Era llamada por su familia por el apodo de Masha.

Matrimonio 

El 3 de agosto de 1804, María se casó con el gran duque Carlos Federico de Sajonia-Weimar-Eisenach (1783-1853). La pareja se quedó en San Petersburgo durante nueve meses, antes de partir para Weimar. Allí, María fue recibida con una ola de celebraciones, tal y como describe Christoph Martin Wieland: "La parte más festiva de los bailes, fuegos artificiales, paseos, comedias e iluminaciones fue la generalizada alegría por la llegada de nuestra nueva princesa".

Descendencia 

Carlos y María tuvieron cuatro hijos. A través de algunos de ellos, María Pávlovna es antepasada del actual rey de España, Felipe VI, entre otros:

 Pablo Alejandro Carlos Constantino Federico Augusto (1805-1806).
 María Luisa Alejandrina (1808-1877), casada con el príncipe Carlos de Prusia.
 Augusta María Luisa Catalina (1811-1890), casada con Guillermo I, se convirtió en la emperatriz de Alemania.
 Carlos Alejandro (1818-1901), sucedió a su padre como gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach.
 
Después de la muerte de su marido, María se retiró de la vida pública. Su último viaje a Rusia fue para la coronación de su sobrino, Alejandro II de Rusia, en 1855.

Mecenazgo sobre las artes y ciencias 

María fue una gran interesada tanto en las artes como en las ciencias. Era una mecenas de las artes, las ciencias y el bienestar social de los pobres del gran ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. Mantuvo una correspondencia por toda la vida con Vásili Zhukovski, y a ella dedicó Friedrich Schiller uno de sus últimos poemas. Asistió a diez cursos en laUniversidad de Jena, algunos impartidos por Alexander von Humboldt, y contribuyó a la creación del Falk Institut en Weimar.

Seleccionó como tutora de su hijo, Carlos Alejandro, al ginebrino Frédéric Soret, que llegó a ser un gran amigo de Johann Wolfgang von Goethe.

En años posteriores, María Pávlovna invitó a Franz Liszt a su corte, estableciendo una mecenazgo artístico que se asociará a Weimar. Sin embargo, su creciente sordera le impidió disfrutar del estreno del Lohengrin en Weimar el 28 de agosto de 1850.

Muy famosas fueron las veladas literarias (Literarische Abende), donde académicos de la Universidad de Jena y de fuera del gran ducado fueron invitados a dar conferencias sobre diversos temas. Este círculo será un foco de los clásicos de Weimar.

Varias colecciones de la Universidad de Jena se beneficiaron de su patronazgo, entre ellas el Gabinete Granducal de Monedas Orientales, fundado en 1840 por Johann Gustav Stickel, orientalista de la Universidad de Jena.

Schiller la elogió: "talentosa en la música y la pintura y auténtico amor a la lectura", mientras que Goethe la aclamó como una de las más valiosas mujeres de su tiempo.

Trazos en Jena y Weimar 

Era propietaria de un pequeño chalet cerca de Jena, anteriormente propiedad del teólogo protestante de la Ilustración, Griesbach, que lo utilizaba para pasar el verano con sus hijos. María fue enterrada en Weimar, en una capilla de estilo ruso al lado del Mausoleo de Goethe-Schiller.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Luisa. (Reino de Prusia).

Ancestros

Referencias 

 Jena, Detlef, Maria Pawlowna. Großherzogin an Weimars Musenhof, Regensburg 1999.
 Ihre Kaiserliche Hoheit. Maria Pawlowna. Zarentochter am Weimarer Hof, ed. Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Weimar, Weimar 2004.

Enlaces externos 
 Genealogy of the Romanov Imperial House
 Extensive biography on www.peoples.ru

Romanov
Nobles de Rusia del siglo XIX
Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes duquesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Damas de la Orden de Luisa
Maria Pavlovna